Música
 Dreaming of You (álbum), de Selena
 "Dreaming of You" (canção), de Selena
 "Dreaming of You" (canção de Céline Dion)
 "Dreamin' of You" (canção de Bob Dylan)

Desambiguações de música